La musica del caso  – romanzo di Paul Auster edito nel 1990
La musica del caso  – film del 1993 di Philip Haas, tratto dal romanzo omonimo